Бретт Ба́тлер (; род. 30 января 1958) — американская актриса, стэндап-комик, писательница и сценаристка, наиболее известная по главной роли в комедийном телесериале «Грейс в огне».

Биография 
Бретт Батлер родилась 30 января 1958 года в Монтгомери, штат Алабама. Она была старшей из пяти сестёр. Прежде, чем стать успешным стэндап-комиком, она работала официанткой. Одной из первых заметных ролей Батлер была роль Ронды в сериале Долли Партон «Долли», после чего Долли Партон наняла её в качестве сценариста до окончания сериала.

В 1993—1998 годах Батлер снималась в главной роли в комедийном сериале канала ABC «Грейс в огне». Однако в феврале 1998 года из-за непредсказуемого поведения Батлер, вызванного злоупотреблением наркотиками, её уволили из сериала.

В 1996 году Батлер выпустила свои мемуары Knee Deep in Paradise, которые начала писать ещё не будучи известной. В них она откровенно рассказывает о своей жизни до съёмок в сериале «Грейс в огне».

Бретт Батлер открыто говорит о своей борьбе с пристрастием к алкоголю и марихуане, которое у неё возникло ещё до участия в сериале. Во время съёмок в «Грейс в огне» она пристрастилась к болеутоляющим лекарствам, из-за чего вынуждена была лечь в реабилитационную клинику.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Комики США
Женщины-комедианты
Актрисы телевидения США